Diagnóstico - juízo ao momento, feito pelo médico (ou médico psicólogo), acerca das características de uma doença ou de um quadro clínico, que comumente suscita um prognóstico, com base nas possibilidades terapêuticas, acerca da duração, da evolução, do eventual termo da doença ou do quadro clínico etc.
Diagnóstico psicológico

Ver também
 Análise
 Prognóstico

Desambiguação